Лёгкая вода:
 Лёгкая вода — вода, обеднённая по дейтерию и/или по тяжёлым изотопам кислорода.
 То же самое, что обычная вода (термин используется в атомной энергетике).
 «Лёгкая вода» — фильм 1972 года, реж. Вячеслав Винник.

См. также 
 Реактор на лёгкой воде

Примечания